Чуя:

 Чуя (приток Лены) — река в Бурятии и Иркутской области.
 Чуя (приток Катуни) — река в Республике Алтай.
 Чуя (приток Маи) — река в Якутии
 Чуя — посёлок в Узбекистане
 Чуя — посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

Примечания